Алексей Власенко:
 Власенко, Алексей Викторович (род. 1965) — российский предприниматель и спортивный функционер.
 Власенко, Алексей Исидорович (1914—1943) — Герой Советского Союза (1943).
 Власенко, Алексей Митрофанович (1906—1950) — советский военный деятель, генерал-майор